Příjmení Bělina nosí více různých osobností:

 Karel Bělina (* 1947) – český horolezec a prvovýstupce
 Miroslav Bělina (* 1950) – český právník
 Pavel Bělina (* 1948) – český historik

jiné
 Belina – obec na Slovensku v okrese Lučenec

Externí odkazy